Нико́ла Гу́лан (; 23 марта 1989, Белград) — сербский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Партизана», за «чёрно-белых» сыграл 8 встреч. С 2007 года выступает в итальянской «Фиорентине», провёл там 5 встреч. Большую часть времени играл на правах аренды в «Мюнхене 1860» и «Эмполи». Также был арендован «Сампдорией», но не сыграл за неё ни разу. С 2012 года на правах аренды играл за «Кьево», а летом того же года был отдан в аренду клубу «Модена». В июне 2013 года Никола вернулся в белградский «Партизан», подписав с клубом контракт на два года. С сентября 2014 года выступает за испанскую «Мальорку».

Летом 2015 года стал игроком бельгийского «Мускрон-Перювельз».

В сборной 
Отыграл 22 встречи за молодёжную сборную Сербии, в 2008 отправился на Олимпиаду в Пекин. Получил номер 8.

Интересные факты 
 В 2007 году принял участие в Кубке Меридиана, выступая за сборную Европы в играх против сборной Африки. Суммарно европейцы победили со счётом 10:1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте rcdmallorca.es
 
 Профиль на fussballdaten.de
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Хеккен»